Aleksandr Nikolaïevitch Jdan - en russe :  et en anglais :  (né le  en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Formé au Khimik Voskressensk, il débute dans la MHL en 1992. En 1993-1994, il part en Amérique du Nord et évolue dans l'ECHL avec les Renegades de Richmond. Après avoir porté les couleurs du HK CSKA Moscou, du Severstal Tcherepovets et des Ak Bars Kazan, il remporte la Superliga 2005 avec le HK Dinamo Moscou. Il met un terme à sa carrière en 2008 après avoir entamé une saison avec le HK Spartak Moscou.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie au niveau international.

Trophées et honneurs personnels 
Superliga
 2001-2002 : participe au Match des étoiles avec l'équipe est.
 2001-2002 : nommé dans l'équipe type.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1990-1991|| Kvarts Bor || Pervaïa liga|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || ||
|-
| 1991-1992|| Kvarts Bor || Pervaïa liga || 30|| 1|| 1|| 2|| 30|| || || || ||
|-
| 1991-1992|| Viatich Riazan || Pervaïa liga || 9|| 3|| 7|| 10|| 16|| || || || ||
|-
| 1991-1992|| Khimik Voskressensk|| Superliga|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| 2|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 1992-1993|| Khimik Voskressensk|| Superliga|| 42|| 1|| 3|| 4|| 48|| || || || ||
|-
| 1993-1994|| Khimik Voskressensk|| Superliga|| 30|| 2|| 3|| 5|| 20|| || || || ||
|-
| 1993-1994|| Renegades de Richmond|| ECHL|| 27|| 2|| 2|| 4|| 49|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 1994-1995|| HK CSKA Moscou 2 || Pervaïa liga || 7|| 1|| 0|| 1|| 0|| || || || ||
|-
| 1994-1995|| Severstal Tcherepovets 2 || Pervaïa liga || 8|| 1|| 0|| 1|| 0|| || || || ||
|-
| 1994-1995|| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 22|| 6|| 0|| 6|| 12|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 1995-1996|| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 47|| 1|| 4|| 5|| 34|| || || || ||
|-
| 1996-1997|| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 42|| 2|| 4|| 6|| 28|| || || || ||
|-
| 1997-1998|| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 44|| 3|| 9|| 12|| 60|| || || || ||
|-
| 1998-1999|| CSKA Moscou || Superliga|| 35|| 3|| 7|| 10|| 16|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1999-2000|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 37|| 7|| 14|| 21|| 18|| || || || ||
|-
| 2000-2001|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 39|| 9|| 7|| 16|| 26|| || || || ||
|-
| 2001-2002|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 43|| 7|| 8|| 15|| 22|| || || || ||
|-
| 2002-2003|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 39|| 6|| 3|| 9|| 44|| 5|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2003-2004|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 53|| 4|| 7|| 11|| 48|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2004-2005|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 51|| 3|| 6|| 9|| 47|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2005-2006|| CSKA Moscou|| Superliga|| 41|| 5|| 3|| 8|| 58|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2006-2007|| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 42|| 7|| 4|| 11|| 81|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2007-2008|| Spartak Moscou|| Superliga|| 16|| 0|| 1|| 1|| 4|| --|| --|| --|| --|| --

Au niveau international 

| 2001 ||Russie || CM || 7|| 0|| 3|| 3|| 2|| Éliminée en quart de finale
|- bgcolor=#f0f0f0
| 2003 ||Russie || CM || 4|| 0|| 0|| 0|| 4|| Éliminée en quart de finale

Références

Voir aussi 

Naissance en août 1971
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur du Khimik Moskovskaïa Oblast
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur des Renegades de Richmond
Joueur du HK Spartak Moscou
Défenseur de hockey sur glace